Adelaide International 1 2022 var en tennisturnering, der blev spillet udendørs på hardcourt af typen GreenSet i Memorial Drive Tennis Centre i Adelaide, Australien i perioden 3. - 9. januar 2022. Det var den tredje udgave af Adelaide International, og turneringen var en del af WTA Tour 2022 i kategorien WTA 500 og en del af ATP Tour 2022 i katergorien ATP Tour 250.

Præmier 

Den samlede præmiesum for turneringen androg $ ?.???.???, hvilket er en stigning på ??? % i forhold til året før. Præmiesummen er fordelt på:

Damesingle

Hovedturnering 

I hovedturneringen deltog 30 spillere, der var fordelt på:
 22 spillere, der havde kvalificeret sig i kraft af deres placering på WTA's verdensrangliste pr.  20 (seks uger før turneringens start).
 2 spillere, der havde modtaget et wildcard (markeret med WC).
 6 spillere, der kvalificeret sig til hovedturneringen fra kvalifikationsturneringen (markeret med Q).

Resultater

Kvalifikation 

Kvalifikationen havde deltagelse af 24 spillere, der spillede om de sidste seks ledige pladser i hovedturneringen. Fire af de 24 spillere deltog på grundlag af et wildcard.

Følgende spillere kvalificerede sig til hovedturneringen:

Ingen spillere gik videre til hovedturneringen som lucky loser.

Resultater

Damedouble 

Turneringen havde deltagelse af 16 par, der fordelte sig på:
 15 par, der havde kvalificeret sig i kraft af deres placering på WTA's verdensrangliste.
 1 par, der havde modtaget et wildcard (markeret med WC).

Resultater

Herresingle

Hovedturnering 

I hovedturneringen deltog 28 spillere, der var fordelt på:
 21 spillere, der havde kvalificeret sig i kraft af deres placering på ATP's verdensrangliste pr.  20 (seks uger før turneringens start).
 3 spillere, der havde modtaget et wildcard (markeret med WC).
 4 spillere, der kvalificeret sig til hovedturneringen fra kvalifikationsturneringen (markeret med Q).

Resultater

Kvalifikation 

Kvalifikationen havde deltagelse af 24 spillere, der spillede om de sidste seks ledige pladser i hovedturneringen. ??? af de 24 spillere deltog på grundlag af et wildcard.

Følgende spillere kvalificerede sig til hovedturneringen:

Ingen spillere gik videre til hovedturneringen som lucky loser.

Resultater

Herredouble 

Turneringen havde deltagelse af 24 par, der fordelte sig på:
 22 par, der havde kvalificeret sig i kraft af deres placering på ATP's verdensrangliste.
 2 par, der havde modtaget et wildcard (markeret med WC).

Resultater

Eksterne henvisninger 
 Adelaide International 
 WTA - Adelaide 2022 - Draws

Noter 

2022-1
ATP Tour 2022
WTA Tour 2022